Портула́ковые () — монотипное семейство двудольных растений. Единственный род — .

Исключённые роды 
Если не указано иначе, то род перенесён в семейство .

  → 
  → 
 
 
  → 
  → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  → 
 
  → 
  →

Литература

Примечания

Ссылки 
  Проверено 15 марта 2009 г.
  Проверено 15 марта 2009 г.
  в Биологической энциклопедии

Гвоздичноцветные
Семейства растений